Zentropa (Kunstwort für ‚Zentraleuropa‘) ist der Name von:

 einer dänischen Filmproduktionsfirma, siehe Zentropa (Filmunternehmen)
 der Zentraleuropäischen Versicherungsbank AG in Berlin (1924–1945), siehe Johann Christian Eberle

Siehe auch:
 Centrope, Euroregion Europa Mitte um Wien, Bratislava, Győr und Brno